Beneath the Encasing of Ashes — дебютный студийный альбом американской металкор-группы As I Lay Dying, издан в 2001 году.

Об альбоме 
Многие критики, а также случайные слушатели сравнивают общее звучание этого альбома с звучанием группы Zao. Широко распространено мнение, что группа нашла свой собственный стиль звукового исполнения лишь в более поздних альбомах, таких как Frail Words Collapse и Shadows Are Security.

Список композиций

Участники записи 
 Тим Ламбезис (Tim Lambesis) — вокалист
 Эван Уайт (Evan White) — гитарист (на этом альбоме играл на басу)
 Ноа Чейс (Noah Chase) — бас-гитарист (тур)
 Джордан Мэнкино (Jordan Mancino) — барабанщик
 Нолан Бретт (Nolan Brett) — мастеринг
 Брайнан Коббел (Brian Cobbel) — исполняющий продюсер
 Джефф Форест (Jeff Forest) — звукорежиссёр
 Тим Ламбэзис (Tim Lambesis) v вокалист
 Дэррен Пол (Darren Paul) — дизайн обложки
 Эрик Шайри (Eric Shirey) — исполнительный продюсер
 Джонни Юта (Johnny Utah) — вокалист
 Эван Уайт (Evan White) — продюсер

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 2001 года
Альбомы металкора
Альбомы As I Lay Dying